Вторая линия () — проектируемая линия в Хельсинки из 18 станций. Открытие планируется на 2020-е — 2030-е годы.

История 
Вторая линия была запланирована с момента строительства первой линии и в 1970-х годах была построена для второй линии пересадочная станция Камппи. План линии был составлен в 2002 году (участок Пасила — Камппи — Лаайасало) и в 2014 году был доработан.

Первый участок Пасила — Камппи представили в 2007 году. Участок будет состоять из пяти станций:
 Пасила ()
 Мейлахти ()
 Олимпиастадион ()
 Тёёлё ()
 Камппи ()
Начало строительства планируется после завершения западного участка (Länsimetro) первой линии (станции: Финноо — Кивенлахти), то есть после 2023 года.

Помимо этого центрального участка линия пойдет на север до аэропорта Хельсинки-Вантаа и до станции Виикки, также на юг до Сантахамина.

См. также 
 Список станций метрополитена Хельсинки

Метрополитен Хельсинки